

Patronyme 
 Iain Ramage (1956-), arbitre international écossais de rugby à XV.
 Peter Ramage (1983-), footballeur anglais.
 George « Rob » Ramage (1959-), joueur de hockey sur glace canadien.

Autres 
 , destroyer lance-missiles de l'United States Navy
 Ramage (branche familiale), la branche cadette d'une famille, souvent seigneurale